Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jan Kodeš che ha battuto in finale Jiří Hřebec 6-4, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Kodeš (Campione)
 Tom Okker (semifinali)

 Karl Meiler (semifinali)
 Pierre Barthes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1976